

Araldica 
Merla – figura araldica

Geografia 
 Italia
 Merla – località del comune di Nibionno, in provincia di Lecco
 Merla – fiume immissario del Lago di Como
Punta della Merla – montagna delle Alpi Cozie

Persone 
Giovanni Merla – geologo e scrittore italiano

Zoologia 
 Merla – femmina di Turdus merula

Altro 
Giorni della merla – giorni considerati tradizionalmente i più freddi dell'anno